

Patronyme

Personnalités 
 Adam Larsson (1992-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 
 
 Anna Larsson (1922-2003), athlète suédoise ;
 Anna Karolina Larsson, connue sous le nom de plume Anna Karolina, (1974-), femme de lettres suédoise, auteure de romans policiers ;
 Åsa Larsson (1966-), romancière suédoise ;
 Björn Larsson (1953-), écrivain suédois ;
 Bo Larsson (1944-), footballeur suédois ;
 Bosse Larsson (1934-2015), présentateur de télévision suédois ;
 Brynolf Larsson (1885-1973), athlète suédois ;
 Carl Larsson (1853-1919), artiste suédois ;
 Curt Larsson (1944-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace ;
 Erik August Larsson (1912-1982), fondeur suédois ;
 Göran Larsson (1932-1989), nageur suédois ;
 Gustav Larsson (1980-), cycliste suédois ;
 Henrik Larsson (1971-), footballeur suédois ;
 Henrik Larsson (athlétisme) (1999-), athlète suédois ;
 Hugo Larsson (2004-), footballeur suédois ;
 Jacob Une Larsson (1994-), footballeur suédois ;
 Jake Larsson (1999-), footballeur suédois ;
 
 Johanna Larsson (1988-), joueuse de tennis suédoise ;
 Jonas Larsson (1971-), basketteur suédois ;
 Jordan Larsson (1997-), footballeur suédois ;
 Karin Larsson(1859-1928), artiste suédoise ;
 Knut Larsson (1972-), auteur de bande dessinée suédois ;
 lars Larsson (1911-1993), athlète suédois ;
 Lars-Erik Larsson (1908-1986), compositeur suédois ;
 Lennart Larsson (1930-2021), fondeur suédois ;
 Lennart Larsson (1953-), footballeur suédois ;
 Ludvig Larsson, programmeur et créateur de jeux vidéo ;
 Markus Larsson (1979-), skieur alpin suédois ;
 Martin Larsson (1979-), fondeur suédois ;
 Mats Larsson (1980-), fondeur suédois ;
 Mimmi Larsson (1994-), footballeuse suédoise ;
 
 Richard Larsson (1973-), joueur de squash norvégien ;
 Rune Larsson (1924-2016), athlète suédois ;
 Sam Larsson (1993-), footballeur suédois ;
 Sebastian Larsson (1985-), footballeur suédois ;
 Sixten Larsson (1918-1995), athlète suédois ;
 Stieg Larsson (1954-2004), journaliste et écrivain suédois ;
 Stig Larsson (1947-), joueur de hockey suédois ;
 Stig Larsson (1955-), écrivain et cinéaste suédois ;
 Sune Larsson (1930-), fondeur suédois ;
 Zara Larsson (1997-), auteure-compositrice-interprète suédoise.

Personnages de fiction 
 Larsson, personnage de fiction du manga Captain Tsubasa.

Voir aussi 
 
 
 Lars

Homonymie de patronyme suédois